Яснополянское — название населённых пунктов в России:

Яснополянское — село в Джанкойском районе Крыма.
Яснополянское — село в Калининском районе Саратовской области.